Инкальяхта (,  — букв. «город инков») — один из наиболее важных археологических памятников Боливии. Находится в 130 км к востоку от Кочабамбы на высоте 2950 м над уровнем моря в муниципалитете Покона.

Крепость и поселение возведены в 15 веке в годы правления Инка Юпанки. Площадь поселения составляла около 80 гектаров. Позднее, при Уайна Капаке, город был реконструирован. Главное здание, Кальянка, занимает 25 x 78 метров и являлось на то время крупнейшим зданием под крышей в доколумбовой Америке. Крыша опиралась на 24 колонны, диаметр основания которых достигал 2 метров.

Инкальяхта представляла собой военную крепость, политический, административный и церемониальный центр Кольасуйу, одной из 4 провинций Тауантинсуйу, а также оборонительный рубеж для защиты от набегов чиригуа.

Раскопки Инкальяхты впервые проведены в начале 21 века группой под руководством Лоренса Кобена из Пенсильванского университета.

Ссылки 
 Proyecto Inkallakta
 Larry Coben’s Incallajta and Carabaya Projects
 Incallajta, the largest Inca site in the Kollasuyo — UNESCO World Heritage Centre Retrieved 2009-03-23.

Населённые пункты по алфавиту
Города инков
Археологические объекты в Боливии
Достопримечательности Боливии